OSMC pode referir-se a:

 Open Source Media Center - um sistema de media player gratuita e aberto.
 Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas - maior orquestra brasileira fora de uma capital.

Desambiguações de siglas